Niederkorn (luks. Nidderkuer) – małe miasteczko w południowo-zachodnim Luksemburgu, w gminie Differdange. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwały 3 044 osoby.

Niederkorn
Miasta w Luksemburgu
Differdange